Pardines puede referirse a:
 Pardines: denominación en catalán de un municipio de la provincia de Gerona.
 Pardines: comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.